Bordeelscène (schilderkunst), een genre in de 17e eeuw in de Noord-Nederlandse schilderkunst
Bordeelscène (Frans van Mieris), een schilderij uit dit genre